Verensi – abitanti di Vera (Argentina)
Verensi – abitanti di Vera (Brasile)